Název Skryje nese

obec
 Skryje (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Skryje (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Skryje (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Skryjská jezírka – přírodní rezervace Jezírka a malebné zákoutí poblíž Skryjí na Křivoklátsku

zaniklá obec
 Skryje (okres Třebíč) – zaniklá obec v místě Jaderné elektrárny Dukovany

Externí odkazy